A Segunda División 2000–2001-es szezonja volt a bajnokság hetvenedik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Sevilla FC lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2